Соревнования в масс-старте на 12,5 км среди женщин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 19 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по биатлону 2017